Систе́ма Палла́дія (також традиційна російська транскрипція) — набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови російською кирилицею. Запропонована Нікітою Бічуріним в 1839 році як система транскрипції для російської мови. Прижилася у виданнях Російської імперії після видання китайсько-російського словника Палладія (П. І. Кафарова) і П. С. Попова 1888 року. Використовувалася в СРСР як офіційна система. Після розпаду СРСР використовується в академічних виданнях Росії та Білорусі.

У 2009 році Н. А. Кірносовою була адаптована до української абетки; на базі «системи Кірносової» у 2019 році затверджена Академічна система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою.

Порівняльна таблиця 
 b часто записується як [p] замість глухого [b̥ ]
 d часто записується як [t] замість глухого [d̥ ]
 w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.

Див. також 

 Кирилізація китайської мови
 Академічна система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою

Джерела та примітки 

 Корелятивна таблиця піньїня і системи Палладія 
 Транслітерація піньїня в систему Палладія 
 Бичурин Иакинф. О произношеніи буквъ, входящихъ въ составъ китайскихъ звуковъ // Журналъ министерства народного просвещения. — Москва, 1839. — N III. 
 Китайско-русский словарь: в 2 т. / ред. Палладия,

Китайська мова
Російська мова
Транслітерація